Аузиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Аузиньш, Имант (1937—2013) — латвийский поэт, переводчик и литературный критик.
 Аузиньш, Марцис (род. 1956) — ректор Латвийского университета.
 Аузиньш, Улдис Янович — тракторист совхоза «Буртниеки» Валмиерского района Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания